Киммо Вялкесалми (, род. 1 мая 1961) — финский шахматист, международный мастер.

Серебряный призер чемпионатов Финляндии 1985 и 1988 гг. (в 1988 г. разделил 1—3 места с Й. Юрьёля и А. Пюхяля, по дополнительным показателям получил серебро, чемпионом стал Юрьёля). Бронзовый призер чемпионатов Финляндии 1984, 1992, 1994, 1997 и 2000 гг.

В составе сборной Финляндии участник четырех шахматных олимпиад, трех командных первенств мира среди студентов, телешахолимпиады 1989—1990 и ряда международных матчей.

Победитель международных турниров в Эспоо (1986 и 1987 гг.) и турнира финских мастеров в Хельсинки (1987 г.).

Участник турнира северных стран 1987 г.

Спортивные результаты

Примечания 

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад